Лили Иванова е българска поп певица, чиято кариера започва в началото на 60-те години на 20 век. Оттогава развива непрекъсната певческа и концертна дейност. Тази страница има за цел да събере на едно място всички песни в нейния репертоар през годините с информация относно авторите им, албумите, в които са включени и др.

А 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Б 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

В 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Г 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Д 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Е 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ж 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

З 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

И 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Й 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

К 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Л 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

М 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Н 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

О 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

П 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Р 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

С 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Т 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

У 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ф 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Х 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ц 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ч 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ш 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Щ 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ъ 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Ю 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Я 
Показалец ·А· ·Б· ·В· ·Г· ·Д· ·Е· ·Ж· ·З· ·И· ·Й· ·К· ·Л· ·М· ·Н· ·О· ·П· ·Р· ·С· ·Т· ·У· ·Ф· ·Х· ·Ц· ·Ч· ·Ш· ·Щ· ·Ъ· ·Ю· ·Я·

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Лили Иванова в сайта Discogs
 Дискография на Лили Иванова в сайта BGEstrada
 Плочи от „Балкантон“

Лили Иванова